Обљак је име више острвца у Јадранском мору:

 Обљак (Корчула), острвце јужно од острва Корчуле.
 Обљак (Молат), острвце западно од острва Молат.
 Обљак (Бријуни), острвце у групи Бријунских острва .